Caraguatá bezeichnet folgende geographischen Orte:
 Caraguatá (Inquisivi), Ortschaft in der Provinz Inquisivi, Bolivien
 Arroyo Caraguatá, Flusslauf im Departamento Rivera, Uruguay